Sezóna 2011/2012 byla 38. sezonou Španělské ligy ledního hokeje. Vítězem ligy se stal tým CH Jaca.

Konečná tabulka základní části

Play off

Pavouk

Semifinále 
 CH Jaca - CHH Txuri-Urdin 2:1 (3:4 p.p., 7:0, 5:3)
 Club Gel Puigcerdà - FC Barcelona 2:0 (4:1, 5:2)

Finále 
 CH Jaca - Club Gel Puigcerdà 3:1 (8:7, 5:1, 1:4, 4:2)

Externí odkazy 
 Výsledky

Španělská hokejová liga
Lední hokej v roce 2011
Lední hokej v roce 2012